Rock´n Rebel er et opsamlingsalbum fra den svenske musiker og komponist Eddie Meduza fra 2004.

Albummet indeholder sange fra Värsting Hits, Errol Norstedts kassettebånd og serien Alla Tiders Fyllekalas og 2 tidligere uudgivne sketchsange kaldet "Sixten Blixt - Världens Farligaste Brottsling" og "Systemet".

Spor

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Eddies Himmel på Luftkaffe.se, hentet d. 26 marts 2020
 Swemusic på Swemusic.se, hentet d. 26 marts 2020
 Rock´n Rebel på Spotify, hentet d. 26 marts 2020

Eddie Meduza-album
Album fra 2004